Petr Bystroň může být:

 Petr Bystroň (fotbalista) (* 1969) – český ligový fotbalista
 Petr Bystroň (politik) (* 1972) – německý politik českého původu